Leptospermum nitidum  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Кустарник около 2 м высотой с узкими листьями около 2 см длиной. Цветки белые.

Распространение 
Эндемик Тасмании.

История открытия 
Впервые вид был описан в 1856 году английским ботаником Джозефом Гукером в The botany of the Antarctic voyage of H.M. discovery ships Erebus and Terror. III. Flora Tasmaniae на основании образцов, собранных Рональдом Ганном.

Хозяйственное значение и применение 
Выращивается как декоративное растение. Может расти в густой тени и выдерживает мороз до -7 °C. Размножение черенками и семенами. Сорт, известный как Leptospermum nitidum 'Copper Sheen', возможно, является формой .

Синонимика

Примечания 

Миртовые
Эндемики Тасмании